Jardim Piratininga (Osasco)
Jardim Piratininga (Santos)

Ver também

Desambiguações de topônimos